

Geografia 
Vadillo – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
Vadillo de la Guareña – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
Vadillo de la Sierra – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
Álvaro Vadillo – calciatore spagnolo
Rodrigo Vadillo – vescovo cattolico spagnolo